Бромид индия(III) — неорганическое соединение класса солей. В воде растворяется хорошо, кристаллизуется в структурном типе хлорида алюминия.

Получение 

 Действие разбавленной бромной воды на индий, его оксид и гидроксид:

In2O3 + 6HBr -> 2InBr3 + 3H2O

2In + 6HBr -> 2InBr3 + 3H2 ^

In(OH)3 + 3HBr -> InBr3 + 3H2O

 Непосредственная реакция брома и индия:

2In + 3Br2 -> 2InBr3

Химические свойства 

 Взаимодействие с разбавленными щелочами:

OH- + InBr3 -> In(OH)3v + Br-

3KOH + InBr3 -> In(OH)3v + 3KBr

 Взаимодействие с аммиаком:

InBr3 + 4NH3 -> InN + 3NH4Br

 Взаимодействие с фтороводородом:

InBr3 + 3HF -> InF3 + 3HBr

И
Соединения индия
Бинарные соединения
Галогениды металлов